Wilson Island nazwa kilku różnych wysp.

 Wilson Island – w Archipelagu Ritchie na Morzu Andamańskim.
 Wilson Island – na rzece Kanawha w Charleston w stanie Wirginia Zachodnia.
 Wilson Island – na Bermudach.
 Wilson Island – na Antarktyce.
 Wilson Island – w Australii, na Wielkiej Rafie Koralowej.
 Wilson Island – w Australii Zachodniej.
 Wilson Island –  wyspa przybrzeżna w Zatoce Meksykańskiej należąca do Luizjany.